Dan Sylveste est un personnage de fiction du cycle des Inhibiteurs d’Alastair Reynolds.

La famille Sylveste était très influente dans le système de Yellowstone, Dan et son père, Calvin, faisaient partie de la puissante fondation Sylveste.

Dan mena de nombreuses recherches sur les espèces extraterrestres disparues sur les Vélaires, puis enfin sur les Amarantins, sur Resurgam.

Cycle des Inhibiteurs
Personnage du cycle des Inhibiteurs

en:List of Revelation Space characters#Dan Sylveste